René Leduc peut faire référence à : 

 René Leduc (1898-1968), un ingénieur et constructeur d’avions français ;
 René Leduc (1901-1983), un homme politique français ;
 René Leduc (1907-1990), un constructeur amateur d'avions.